Carlos Sánchez puede referirse a:

Futbolistas 
 Carlos Sánchez García (1978-), futbolista español.
 Carlos Andrés Sánchez Arcosa, (1984-), futbolista uruguayo.
 Carlos Alberto Sánchez (1986-), futbolista colombiano.
 Carlos Alfredo Sánchez (1990-), futbolista hondureño.
 Carlos Sánchez Aguiar (1957-), entrenador de fútbol español.

Políticos 
 Carlos Sánchez Arrascue  (1945-), político peruano.
 Carlos Sánchez Barrios (1957-), político mexicano.
 Carlos Sánchez Berzain (1959-), político boliviano.
 Carlos Sánchez Cárdenas (1913-1982), político mexicano.
 Carlos Sánchez Mato (1970-), economista y político español.
 Carlos Sánchez Polo (1944-), político español.
 Carlos Sánchez-Reyes de Palacio (1939-), economista y político español.

Otros 
 Carlos Alberto Sánchez Bordón (?), músico argentino.
 Carlos Boyero, de nombre completo Carlos Sánchez Boyero, (1953-), periodista español.
 Carlos Sánchez de Boado (1942-), diplomático español.
 Carlos Sánchez del Río (1924-2013), físico español.
 Carlos Sánchez-Gutiérrez (1964-), compositor mexicano.
 Carlos Sánchez Magro (1944-1985), astrofísico español.
 Carlos Sánchez Méndez (1946-), director de fotografía colombiano.
 Carlos Sánchez Monserrat (1973-), árbitro español de baloncesto.
 Carlos Sánchez (humorista), Carlos Alberto Sánchez (1952-2021), humorista y actor argentino.
 Carlos Sánchez Sanz (1956-), periodista.
 Carlos Sánchez Viamonte (1892-1972), jurista argentino.